Strophios ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Strophios (Sohn des Krisos), Sohn des Krisos und der Antiphateia
 Strophios (Sohn des Pylades), Sohn des Pylades und der Elektra
 Strophios (Vater des Skamandrios)
 Strophios (Diener des Menelaos)
 Strophios (Vater des Phlogios)